Sola (; en dialecto suletino: Xiberua o Xiberoa; ) es el territorio histórico más pequeño y menos poblado de Euskal Herria. Se sitúa en el departamento de los Pirineos Atlánticos, en el Valle del Saison ().

Sola es uno de los siete «territorios», regiones o provincias que forman Euskal Herria, es decir, un territorio de características culturales, antropológicas y etnográficas comunes, singularmente la presencia del euskera. El conocimiento y uso del euskera en Sola es alto, aunque menor entre la población joven. 

Las comunas que lo componen formaban parte de los cantones de Mauléon-Licharre y Tardets-Sorholus, en el distrito (arrondissement) de Oloron-Sainte-Marie y Saint-Palais (parcialmente), en el distrito (arrondissement) de Bayona, hasta el año 2015, en que las 43 comunas pasaron a formar parte de los nuevos cantones de Montaña Vasca (35), País de Bidache, Amikuze y Ostibarre (6), Oloron-Sainte-Marie-1 (1) y Corazón de Béarne (1), manteniéndose la denominación de los distritos.

Adicionalmente, los municipios que se consideran pertenecientes a este territorio histórico y forman parte del distrito de Oloron-Sainte-Marie se han asociado en una mancomunidad de municipios (Communauté de communes de Soule-Xiberoa). Los pertenecientes al de Bayona están integrados en la communauté de communes d'Amikuze.

La capital histórica es Mauleón-Licharre (en francés: Mauléon-Licharre, en euskera: Maule-Lextarre), resultado de la fusión de los municipios de la ciudad de Mauleón y la localidad de Licharre en 1841.

 Historia 

 Desde la Sola antigua hasta el dominio bearnés 
En el Paleolítico Medio, este territorio histórico ya estaba poblado al parecer, pues se han encontrado restos prehistóricos del hombre de Neanderthal en las cuevas de Xaxixiloaga (Aussurucq) y Etxeberri. Al final del Neolítico, la población se había extendido y asimilado técnicas y conocimientos de otros pueblos. Los romanos tuvieron gran influencia en Sola, al igual que en el resto de Aquitania, aunque se mantuvo el protovasco (antecesor y continium del euskera).

Después de la caída del Imperio romano llegaron las invasiones de los visigodos y las de los francos en el . En el año 602, los territorios vascones del norte de los Pirineos fueron reunidos en el ducado de Vasconia, venciendo poco después (635) al ejército del rey franco Dagoberto I e intentando así asegurarse una relativa independencia. Desaparecido el Reino de Tolosa, que estaba en manos francas, el ducado de Vasconia se hizo con las tierras del ducado de Aquitania (660), aunque fue independiente hasta que los carolingios lo conquistaron en 768. A pesar de las luchas por mantenerse independiente, el Ducado de Vasconia terminó unido al de Aquitania entre los siglos VII y IX.

 Desde el dominio del vizcondado de Bearn hasta el dominio inglés 
En el  surge el vizcondado de Sola debido al nacimiento del reino de Pamplona (824), cuyo primer rey, Íñigo Arista, nombró a Aznar primer vizconde en 832, dando comienzo a una dinastía que se extendería hasta el . En el , el duque de Gasconia cedió sus derechos relativos a Sola al vizconde de Bearn, mientras que el rey seguía siendo dueño del castillo de Mauleón. El ducado de Aquitania se hizo con los territorios vascos, conservando sus instituciones, para pasar poco después junto con Labort a manos de los ingleses en 1152 debido al casamiento entre Leonor de Aquitania y Enrique Plantagenet. Bajo el dominio inglés, Sola consiguió gran libertad y guardó sus costumbres, desarrollando a su vez la economía. Después del dominio inglés pasó a manos del vizconde de Bearn Gastón IV de Foix en 1449.

 Cultura e idioma 

En Sola existe una tradición de teatro musical folclórico, la llamada pastoral'': los habitantes de los pueblos dedican todo el año a preparar y ensayar danzas y obras de teatro. Tradicionalmente, el tema de la obra era sobre todo religioso, pero desde hace poco se vienen representando también episodios de la historia de los vascos. 

El francés es la única lengua oficial, aunque también se habla euskera en su dialecto suletino (lo habla un 64% de la población de la provincia) y gascón. A pesar de que el euskera no es lengua oficial del territorio, existe cierto reconocimiento, que como en el resto del País Vasco francés permite las rotulaciones bilingües de las localidades. Sola ha sido una provincia bilingüe durante siglos debido a la proximidad del Bearn, cuya lengua, el bearnés, una variedad del gascón, ha influido mucho al suletino.

La identidad cultural vasca es elevada: el 71 % de los suletinos se declaran vascos, la tasa más alta de todo el País Vasco francés.

Comunas

Véase también 
 Vasconia
 Euskal Herria

Bibliografía

Referencias

Enlaces externos 

 Oficina de turismo de Sola (en francés).
 Communauté de Communes de Soule-Xiberoa (en francés).

Sola